Schoof ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Friedrich Schoof (1914–2002), deutscher Politiker
 Ernst Schoof (1901–1984), deutscher Politiker
 Heinrich Schoof (1865–1939), österreichischer Chorleiter, Komponist und Musikredakteur
 Johann Schoof (1826–1906), deutscher Politiker, siehe Liste
 Lauritz Schoof (* 1990), deutscher Ruderer
 Manfred Schoof (* 1936), deutscher Jazztrompeter
 Peter Schoof (* 1955), deutscher Diplomat
 Renate Schoof (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 René Schoof, niederländischer Mathematiker
 Sebastian Schoof (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Walter Schoof (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Schoof (1876–1975), deutscher Germanist und Oberstudiendirektor

Siehe auch:
 Schoofs
 Schoff